Пу́кинние́ми () — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 71,4 км перегона Бородинское — Хийтола линии Выборг — Хийтола. Расположен на территории Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Карелии.

Современное состояние остановочного пункта 
После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР путевое развитие разъезда оставалось до середины 1960-х годов, после чего бывший разъезд получил статус остановочного пункта. В начале 1980-х годов населённый пункт, в котором располагался разъезд, постоянного населения уже не имел, и остановку сделали по требованию..

Во второй половине 2010-х годов на остановочном пункте были установлены пять опор освещения на солнечных батареях. На некоторых из опор установлены неподключённые консольные светодиодные светильники. Пассажирской платформой и пассажирскими павильонами остановочный пункт оборудован не был. Пассажирское здание и  билетная касса также отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Выборг — Хийтола — Выборг.

История 
Станция Pukinniemi была открыта гораздо позже (1 февраля 1907 года), чем весь участок Антреа — Сортавала. Имела путевое развитие всего на два пути, так что станция выполняла, в основном, функцию разъезда
.

Название
В переводе с финского языка Pukinniemi означает Козлиный мыс по названию близлежащей деревни Пеконниеми.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Пукинниеми на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Пукинниеми на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Пукинниеми на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Пукинниеми на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг —- Хийтола.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939 г.
 Пукинниеми на карта РККА с масштабом от 1:2.5М до 1:100К, 1940  год

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1907 году
Лахденпохский район
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции